

Biografia 

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'università di Sassari, si trasferì prima a Civitavecchia, dove iniziò a insegnare, poi a Roma. Entrato nel settore bancario, divenne dirigente del Credito Fondiario S.p.A. Dal matrimonio con Pergentina Pedaccini ebbe due figli, Daniela e Giovanni, giornalista e conduttore televisivo.

Negli anni settanta fu apprezzato autore di cabaret (in coppia con Francesco Barbone) per i Brutos, Gastone Pescucci e altri. Il suo esordio come scrittore risale al 2009, quando pubblicò Nuoro for ever. Il soggetto del romanzo, come anche del successivo Tre ore, era la sua città natale e il rimpianto per l'inesorabile perdita di identità della Barbagia.

Opere 
 Nuoro for ever, CUEC, 2009
 Tre ore, CUEC, 2011

Note 

Studenti dell'Università degli Studi di Sassari